Miguel Figueroa est un nom pouvant désigner:

 (mort en 1517), évêque catholique espagnol
Miguel Figueroa (né en 1952), homme politique communiste canadien
 (né en 1965), nageur olympique portoricain

Voir aussi

Figueroa, Miguel